Персоналии:
 Барбашина, Анна Никитична (1925-?) — Герой Социалистического Труда.
 Барбашина, Наталья Леонидовна (род. 1979) — российская футболистка и футбольный тренер.
 Барбашина, Эльвира Ревовна (род. 1963) — советская легкоатлетка, доктор медицинских наук.

Топонимы:
 Барбашина — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области